Lope ist:
 Lope, spanischer Vorname
 Lõpe, Name mehrerer Orte in Estland
 Lope, deutscher Titel The Outlaw – Krieger aus Leidenschaft, spanischer Spielfilm von Andrucha Waddington aus dem Jahr 2010
 Lopé, Departement in Gabun
 Lope (Gummersbach), ein Ortsteil von Gummersbach

Lope ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Joachim Lope (* 1939), deutscher Romanist
 Verónica Lope Fontagne (* 1952), spanische Politikerin (Partido Popular), MdEP

Siehe auch:
 Casa Museo Lope de Vega, Museum in Madrid
 Lope de Vega (Northern Samar), philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Northern Samar
 Lopé-Okanda, Nationalpark in Gabun
 Loope